Thorogobius är ett släkte av fiskar som beskrevs av Miller, 1969. Thorogobius ingår i familjen smörbultsfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Smörbultsfiskar
Thorogobius